Акклама́ция ( «крик, восклицание») — упрощённый порядок принятия или отклонения какого-либо решения на основе реакции участников, выражаемой в виде аплодисментов, восклицаний, реплик и прочего непосредственного (неформального) изъявления своего мнения.

Иногда принятие решения в порядке аккламации проводится от противного, то есть решение считается принятым, если при обсуждении не высказываются возражения.

Один из ранних примеров применения аккламации для решения вопросов государственной важности — голосование на апелле, народном собрании в древней Спарте.

В древнем Риме впервые законодательное закрепление аккламация получила в связи с изданием закона императора Константина (правившего в 306—337 годах) об «аккламациях» (праве городского населения выражать возгласами одобрение или неодобрение зачитываемых в цирке постановлений властей).

Религия 
В литургическом обиходе христианских церквей аккламацией называется формульный ответ народа на тот или иной возглас или воззвание ("Аминь", "Господи, помилуй", "И со духом твоим", etc.), в том числе в рамках вступления в начале анафоры.

См. также 
 Партии ипподрома

Примечания

Ссылки 
 

Конституционное право
Римское право